Mikael Johansson (né le  à Arvika en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Arvika HC, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par les Red Wings de Détroit en neuvième ronde, en . Il commence sa carrière professionnelle en 2004 avec le Bofors IK dans l'Allsvenskan. La saison suivante, il signe au Färjestads BK. Le club de Karlstad remporte l'Elitserien en 2006, 2009 et 2011.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Arvika HC || Division 1 || 31|| 1|| 13|| 14|| 34|| || || || ||
|-
| 2001-2002 || Arvika HC || Division 1 || 30|| 13|| 28|| 41|| 89|| || || || ||
|-
| 2001-2002 || Skåre BK || Division 1 || 32|| 12|| 16|| 28|| 52|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || Bofors IK || Allsvenskan || 47 || 5 || 7 || 12 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Bofors IK || Allsvenskan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Färjestads BK|| Elitserien || 46 || 1 || 5 || 6 || 16 || 18 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|| 2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien || 55 || 7 || 9 || 16 || 42 || - || - || - || - || -
|-  
| 2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien || 53 || 15 || 24 || 39 || 80 || 11 || 4 || 5 || 9 || 37
|-
| 2008-2009 || Färjestads BK || Elitserien|| 49 || 6 || 28 || 34 || 20 || 11 || 1 || 3 || 4 || 2
|-  
| 2009-2010 ||Bulldogs de Hamilton|| LAH || 20 || 3 || 3 || 6|| 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien|| 12|| 0|| 6|| 6|| 6|| 7|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 ||Färjestads BK || Elitserien|| 45|| 12|| 23|| 35|| 4|| 14|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| 2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien|| 53|| 8|| 31|| 39|| 22|| 11|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien|| 32|| 4|| 14|| 18|| 12|| 10|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2013-2014 || Leksands IF || SHL || 55 || 9 || 30 || 39 || 48 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 40 || 6 || 33 || 39 || 46 || 11 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
| 2015-2016 || Färjestads BK || SHL || 51 || 12 || 28 || 40 || 18 || 5 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
|2016-2017 || Lada Togliatti || KHL ||12 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || HIFK || Liiga ||37 ||8 ||11 ||19 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2017-2018 || Brynäs IF || SHL ||13 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA ||14 ||1 ||7 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA ||3 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 21 || 1 || 10 || 11 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1985
Naissance à Arvika
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Leksands IF
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Lada Togliatti
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du HIFK
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langnau Tigers